Globe Arena steht für:
 Globe Arena, Mehrzweckhalle in Stockholm, siehe Avicii Arena
 Globe Arena (Morecambe), Fußballstadion in der Stadt Morecambe, England